Northwestern (englisch für nordwestlich) steht für:

 Northwestern Air, Fluggesellschaft in Kanada
 Northwestern Furniture Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Northwestern Mutual, US-amerikanischer Versicherungskonzern
 Northwestern Motorcycle Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Northwestern Ship Repairers and Shipbuilding, britisches Schiffsreparaturunternehmen
 Northwestern State University, Universität in Natchitoches, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Northwestern University, Universität in Evanston und Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten
 North-Western Territory, Territorium in Nordamerika, siehe Nordwestliches Territorium
 Allied Forces Northwestern Europe (AFNORTHWEST), Kommandobehörde der NATO

Siehe auch:
 Northwestern Hotel
 Northwest (Begriffsklärung)
 Nordwest (Begriffsklärung)